Kabinett Späth bezeichnet verschiedene Regierungen Baden-Württembergs unter Lothar Späth (CDU):
Kabinett Späth I (1978–1980)
Kabinett Späth II (1980–1984)
Kabinett Späth III (1984–1988)
Kabinett Späth IV (1988–1991)